Анюй — річка в Росії, притока Амура
 Анюй — річка в Росії, притока Колими

Див. також 
 Великий Анюй
 Малий Анюй